Die Basketball-Afrikameisterschaft 1978, die neunte Basketball-Afrikameisterschaft, fand zwischen dem 24. Dezember 1977 und 1. Januar 1978 in Dakar, Senegal statt, das zum zweiten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Senegals, die zum dritten Mal den Titel erringen konnte. Zum ersten Mal nahmen Mannschaften aus Mauretanien und Gambias am Turnier teil.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
In der Vorrunde wurde in zwei Gruppen zu je fünf Mannschaften gespielt. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jedes Team genau vier Spiele (insgesamt wurden 20 Spiele absolviert) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die beiden punktbesten Mannschaften zogen in das Halbfinale ein. In diesem spielte die erstplatzierten Mannschaften gegen die Zweitplatzierten der jeweiligen anderen Gruppe. Die Drittplatzierten spielten um Platz fünf, die Viertplatzierten um Platz sieben und die Fünftplatzierten und Gruppenletzten spielten Rang neun aus.

Ergebnisse

Vorrunde 
Gruppe A
 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Gruppe B
 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Spiel um Platz neun

Spiel um Platz sieben

Spiel um Platz fünf

Halbfinale

Spiel um Platz drei

Finale

Abschlussplatzierung 

Senegal qualifizierte sich durch den Sieg für die Basketball-Weltmeisterschaft 1978 in Manila.

Weblinks 
1978 African Championship for Men – Wettbewerbsseite im FIBA-Archiv ()

1978
Afrikameisterschaft 1978
Afrikameisterschaft
Sportveranstaltung in Dakar